Dragan Jakovljević (1962) jugoszláv válogatott boszniai szerb labdarúgó
 Dragan Jakovljević (1965) szerb író, újságíró, egyetemi tanár (ELTE)
 Dragan Jakovljević (1973) szerb kosárlabdaedző